Spona (film)
 Spona – element koła garncarskiego – jeden z drążków łączących na stałe tarczę roboczą z tarczą pędną koła garncarskiego. Spony całkowicie zanikły w XIX wieku, a słowo wyszło z użycia.
 Spona iglicowa – zamek do awaryjnego zablokowania zwrotnicy.